Эван Паркер (; 5 апреля 1944, Бристоль) — британский саксофонист, один из крупнейших импровизаторов Европы. Придумал новые и существенно расширил ряд известных музыкальных техник.

Биография 
Джазом Паркер увлёкся в 14 лет. Первым его кумиром стал Дезмонд — саксофонист знаменитого квартета Дэйва Брубека. Затем был вдохновлён авангардными опытами Джона Колтрейна. Партнером и соратником Паркера в 70-е годы был гитарист Дерек Бейли, с которым они играли в Spontaneous Music Ensemble, с ним же Паркер основал собственный лейбл Incus. К 1973 году стал играть с фон Шлиппенбахом и Ловенсом в трио, которое изменило ландшафт современного фри-джаза. В 80-е годы сложился классический состав его трио с контрабасистом Барри Гаем и барабанщиком Полом Литтоном.

Музыка 
Музыка Паркера 1960-х и 1970-х — резкая, тревожная, вибрирующая; скорее, имеющая форму, чем ощутимое мелодичное содержание. Затем он начал разработку методики быстрого наслоения гармоник, для усложнения контрапункта. Ещё более поздние записи Паркера менее сложны, но последовательны в стилизации. Одной из наиболее характерных для Паркера техник игры на саксофоне является так называемое «круговое дыхание».

Примечания

Ссылки 
 http://www.bbc.co.uk/russian/openmusic/parker.shtml 
 http://journal.jazz.ru/2010/08/24/schlippenbach-trio/ 
 http://sevjazz.info/index.php?option=com_content&view=article&id=400:2012-04-03-17-07-13&catid=48:jazz-stars&Itemid=50 

Джазмены Великобритании